Besanko is the name

 Barry Besanko (* 1956), australischer Sprinter und Australian-Football-Spieler
 Peter Besanko (* 1955), ehemaliger australischer Radrennfahrer